Верес:
 Верес — можжевельник, род вечнозелёных хвойных кустарников и деревьев семейства Кипарисовые.
 «Верес» — украинский футбольный клуб из Ровно.
 Верес — деревянный курьер, персонаж сказок Александра Волкова о Волшебной стране.
 «Верес» — производитель овощных консервов под одноимённой маркой.

Персоналии 
 Верес, Анна Ивановна (1928—2003) — советский художница декоративного искусства.
 Верес, Василий Фёдорович (1930—1989) — украинский советский деятель, генеральный директор «Прикарпатлес».
 Верес, Магдалена — самозванка, выдававшая себя за «чудом спасшуюся великую княжну Анастасию Николаевну».
 Верес, Джозеф — брат Магдалены Верес, «чудом спасшийся цесаревич Алексей Николаевич».
 Верес, Юзеф Николаевич (1922—1995) — красноармеец, полный кавалер ордена Славы.

См. также 
 Вереск